Sugiura är ett släkte av nässeldjur. Sugiura ingår i familjen Sugiuridae. 

Sugiura är enda släktet i familjen Sugiuridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hydrozoer
Sugiura